Checco – cognome italiano
 Checco – variante del prenome Francesco
 Checco – EP de Lo Stato Sociale del 2021